The Mystic Swing – cortometraggio del 1900 diretto da Edwin S. Porter
The Mystic Swing – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Kalem Company